St. Christopher's School kan avse:

St. Christopher's School, Bahrain, Bahrain
St. Christopher's School, Richmond, Virginia, USA